Rosiers è il nome di alcuni comuni francesi:
Les Rosiers-sur-Loire – Maine e Loira
Rosiers-d'Égletons – Corrèze
Rosiers-de-Juillac – Corrèze